Чемпионат России по лёгкой атлетике в помещении 2015 года прошёл 17—19 февраля в Москве в манеже ЛФК «ЦСКА». Соревнования являлись отборочными в сборную России на чемпионат Европы в помещении, прошедший 6—8 марта в Праге, столице Чехии. В чемпионате приняли участие 730 спортсменов из 70 регионов России. На протяжении 3 дней было разыграно 26 комплектов медалей.

Чемпионат России по многоборьям в помещении 2015 проводился отдельно 13—15 февраля в Санкт-Петербурге.

Медалисты

Мужчины 

 27 сентября 2016 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала список спортсменов, дисквалифицированных в связи с допинговыми нарушениями. Среди них оказался российский бегун Ильдар Миншин, отстранённый от соревнований на 2 года на основании отклонений показателей крови в биологическом паспорте. Его результаты с 15 августа 2009 года были аннулированы, в том числе третье место на чемпионате России в помещении 2015 года в беге на 3000 метров с результатом 7.57,62.

Женщины 

 25 января 2016 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики дисквалифицировала на 4 года бегунью на 800 метров Марию Николаеву. На основании показателей биологического паспорта был сделан вывод о применении спортсменкой допинга. Все её результаты с 18 февраля 2015 года были аннулированы, в том числе второе место на чемпионате России в помещении 2015 года в беге на 800 метров с результатом 2.02,24.
26 января 2017 года Международная ассоциация легкоатлетических федераций опубликовала список спортсменов, дисквалифицированных в связи с допинговыми нарушениями. Среди них оказалась и российская бегунья на 800 метров Анастасия Баздырева, отстранённая от соревнований на 2 года на основании отклонений показателей крови в биологическом паспорте. Её результаты с 23 апреля 2014 года были аннулированы, в том числе первое место на чемпионате России в помещении 2015 года в беге на 800 метров с результатом 2.02,13.
7 апреля 2017 года Спортивный арбитражный суд сообщил о дисквалификации российской бегуньи Екатерины Поистоговой на два года. На основании данных биологического паспорта был сделан вывод о применении спортсменкой допинга. Все её результаты с 21 октября 2014 года были аннулированы, в том числе третье место на чемпионате России в помещении 2015 года в беге на 800 метров с результатом 2.02,33.
 1 февраля 2019 года стало известно, что Спортивный арбитражный суд на основании доклада Макларена и показаний Григория Родченкова признал 12 российских легкоатлетов виновными в нарушении антидопинговых правил. Среди них оказалась прыгунья в высоту Светлана Школина. Все её результаты с 16 июля 2012 года по 28 июля 2015 года были аннулированы, в том числе второе место на зимнем чемпионате России — 2015 с результатом 1,90 м.

Чемпионат России по многоборьям 
Чемпионы страны в мужском семиборье и женском пятиборье определились 13—15 февраля 2015 года в Санкт-Петербурге в новом легкоатлетическом манеже на Крестовском острове. Артём Лукьяненко и Александра Бутвина в третий раз стали чемпионами России в помещении.

Мужчины

Женщины

Состав сборной России для участия в чемпионате Европы 
По итогам чемпионата и с учётом выполнения необходимых нормативов, в состав сборной для участия в чемпионате Европы в помещении в Праге вошли 44 атлета:

Мужчины

Эстафета 4х400 м: Егор Кибакин — не поехал на чемпионат из-за проблем с загранпаспортом, Алексей Кёниг, Павел Савин, Никита Веснин, Ярослав Холопов, Лев Мосин.
800 м: Степан Поистогов.
1500 м: Валентин Смирнов.
3000 м: Егор Николаев, Алексей Попов.
60 м с барьерами: Константин Шабанов.
Прыжок в высоту: Александр Шустов, Алексей Дмитрик, Даниил Цыплаков.
Прыжок с шестом: Александр Грипич, Антон Ивакин.
Прыжок в длину: Василий Копейкин — не выступил на турнире из-за ошибки при заявке, Павел Шалин.
Тройной прыжок: Дмитрий Сорокин, Алексей Фёдоров, Дмитрий Чижиков.
Толкание ядра: Константин Лядусов, Александр Лесной, Максим Сидоров.
Семиборье: Илья Шкуренёв — имел освобождение от отбора, Артём Лукьяненко.

Женщины

Эстафета 4х400 м: Яна Глотова, Ольга Товарнова, Екатерина Реньжина, Карина Трипутень, Ксения Задорина.
800 м: Анастасия Баздырева, Мария Николаева, Екатерина Поистогова.
3000 м: Елена Коробкина.
60 м с барьерами: Нина Морозова.
Прыжок в высоту: Мария Кучина, Светлана Школина — позднее снялась с соревнований из-за болезни.
Прыжок с шестом: Анжелика Сидорова, Ангелина Краснова, Анастасия Савченко.
Тройной прыжок: Екатерина Конева.
Толкание ядра: Анастасия Подольская.
Пятиборье: Александра Бутвина, Анна Бланк.

См. также 
 Чемпионат России по лёгкой атлетике 2015

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты России по лёгкой атлетике
Февраль 2015 года
2015 год в Москве
Чемпионаты России в 2015 году
Соревнования по лёгкой атлетике в Москве
2015 год в лёгкой атлетике